Le championnat du Brésil de football 1976 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue au S.C. Internacional.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Deuxième phase

Groupe des vainqueurs

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe des perdants

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Demi-finales 
 Fluminense 1-1 (PK 1-4) Corinthians Paulista
 Internacional 2-1 Atlético Mineiro

Finale 
 Internacional 2-0 Corinthians Paulista
Internacional remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1976
Brésil
1976 au Brésil